Мос може да се отнася за:
 География
 Мос, град в Норвегия

 Собствени имена
 Мос Деф (р. 1973), американски рапър

 Фамилии
 Кейт Мос, няколко души с това име
 Кери-Ан Мос (р. 1967), канадска киноактриса
 Рон Мос (р. 1952), амрикански киноактьор
 Стърлинг Мос (р. 1929), английски автомобилист

 Музика
Мос, английска метъл група

 Спорт
ФК Мос, норвежки футболен отбор